Parenti, commune de Calabre en Italie

 Andrea Parenti (1965-), archer italien
 Florinda Parenti (1943-), coureuse cycliste italienne
 Michael Parenti (1933-), historien et politologue américain